Bonfim  steht für:

 Bonfim (Porto), Gemeinde in Portugal
 Bistum Bonfim, katholisches Bistum in Bahia, Brasilien

Gemeinden in Brasilien:
 Bonfim (Minas Gerais)
 Bonfim (Roraima)
 Bonfim do Piauí

Bonfim ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Bonfim (* 1979), brasilianischer Schwimmer
 Caio Bonfim (* 1991), brasilianischer Geher
 Éder Bonfim (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Geovânio Bonfim Sobrinho (* 1963), brasilianischer Fußballspieler
 Jailto Bonfim (* 1964), brasilianischer Sprinter
 Joílto Bonfim (* 1965), brasilianischer Hürdensprinter
 Marlos Romero Bonfim, genannt Marlos (* 1988), brasilianischer Fußballspieler